Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Estoril Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Anabel Medina Garrigues volt, aki ezúttal második fordulóban kikapott Silvia Soler Espinosától. A tornát végül az észt Kaia Kanepi nyerte meg, miután a döntőben 3–6, 7–6(6), 6–4-re legyőzte a spanyol Carla Suárez Navarrót.

Kiemeltek 

 Roberta Vinci (elődöntő)
 Marija Kirilenko (második kör)
 Anabel Medina Garrigues (második kör)
 Petra Cetkovská (negyeddöntő)

<ol start="5"> 
  Cseng Csie ''(második kör) 
  '''Kaia Kanepi (győztes)
  Nagyja Petrova ''(negyeddöntő)
  Mona Barthel ''(visszalépett lábsérülés miatt)
  Polona Hercog (második kör, retired)
</ol>

 Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes

 Döntők 

 Felső ág 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntő
| RD4=Elődöntő

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Roberta Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Nyina Bratcsikova
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Morita Ajumi
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Maria João Koehler
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Jarmila Gajdošová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Bárbara Luz
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Nagyja Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Petra Cetkovská
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Alekszandra Panova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Heather Watson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Lucie Hradecká
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Vania King
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Johanna Larsson
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=0

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= Sloane Stephens
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Kaia Kanepi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Roberta Vinci
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Maria João Koehler
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=R
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Nagyja Petrova
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Petra Cetkovská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q 
| RD2-team06= Heather Watson
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Vania King
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Kaia Kanepi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Roberta Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Nagyja Petrova
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Kaia Kanepi
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3='''6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Roberta Vinci
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

 Selejtező 
 Kiemeltek 

  Sloane Stephens (harmadik kör, szerencsés vesztes)
  Stéphanie Foretz Gacon (második kör) 
  Anastasia Rodionova (második kör)
  Arantxa Rus ''(első kör)

<ol start="5">
 Heather Watson (feljutott)
<li> Andrea Hlaváčková (első kör)
<li> Szeszil Karatancseva (második kör)
<li> Lara Arruabarrena Vecino ''(harmadik kör)
</ol>

 Főtáblára jutottak 

  Heather Watson
  Karin Knapp

<li>  María-Teresa Torró-Flor
<li>  Kristina Barrois

 Szerencsés vesztesek 
  Sloane Stephens''' (Mona Barthel visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

N1